Kallioinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kallioinen (sjö i Norra Österbotten), 
 Kallioinen (sjö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar